Frumoasa több település neve Romániában és a Moldovai Köztársaságban.

Romániában:
 Csíkszépvíz, Hargita megye
 Frumoasa (Suceava megye)
 Frumoasa (Teleorman megye)
 Frumósza, Bákó megye

A Moldovai Köztársaságban
 Frumoasa (Moldova)